chutney (csatni); étel
 chutney; zene